è un personaggio della serie manga e anime Bleach di Tite Kubo.

Leader del Vandenreich, viene spesso chiamato  dai suoi subordinati e possiede la Shrift "A", che sta per . È il figlio del Re Spirito nonché il principale antagonista della saga della Guerra dei Mille Anni.

Il personaggio

Aspetto e personalità 
Yhwach appare come un uomo di mezza età con lunghi capelli neri che gli arrivano fino alle spalle e sopracciglia sottili; le folte basette gli arrivano al naso e si uniscono ai baffi mentre i suoi occhi hanno un colore bruno-rossastro. Il suo abbigliamento abituale è costituito da una divisa militare bianca e un lungo mantello nero fissato da una spilla con il simbolo del Vandenreich.

Utilizza senza remore metodi violenti per far valere la sua autorità e dimostra disprezzo soprattutto verso gli Arrancar, arruolandoli come soldati e uccidendoli quando hanno portato a termine il loro incarico; questo cinismo si estende, seppur in minima parte, anche ai Quincy suoi subordinati, a prescindere dalla specie o rango. L'unico sottoposto per il quale ha mostrato un minimo di considerazione è Haschwalth, il suo braccio destro.

Una versione più giovane del suo aspetto è quello che per lungo tempo è stato considerato il volto di Zangetsu, la Zanpakuto di Ichigo.

Storia

Antefatto 
Il Re del Vandenreich nacque con gravi disabilità: non poteva infatti sentire, vedere, parlare o muoversi a causa della sua paralisi. Tutti coloro che lo toccavano, tuttavia, scoprivano che ogni loro ferita, sia nell'anima che nel corpo, guariva; quando poi quelle persone morivano, era lui che faceva un passo verso la sua guarigione. Presto si rese conto che le persone lo chiamavano con il nome del loro Dio, YHWH, e decise che quello sarebbe stato il suo nome. Per via della sua capacità di inserire un pezzo della propria anima all'interno di un corpo vivente gli è attribuita la creazione dei Quincy: è infatti il loro re e il suo sangue scorre in ognuno di loro.

Mille anni addietro l'influenza di Yhwach sul mondo umano era tale da permettergli di conquistare ogni terra esistente e il suo impero era conosciuto come "Lichtreich", ovvero "Impero della Luce".
Accecato dalla brama di conquista e credendo che la Soul Society in futuro sarebbe potuta diventare una minaccia, Yhwach creò gli Sternritter e ordinò l'invasione della stessa: durante la guerra combatté personalmente contro Shigekuni Genryūsai Yamamoto e in questa occasione poté assistere alle potenzialità del Bankai del comandante perdendo sia la battaglia che i suoi poteri; Yhwach tuttavia riuscì a salvarsi, facendo per di più credere a Yamamoto di averlo ucciso.
Dopo la definitiva sconfitta dei Quincy nel mondo terreno, i sopravvissuti scapparono nella Seireitei e usarono le ombre presenti per creare il Vandenreich ("Impero Invisibile") per prepararsi alla seconda venuta del loro Imperatore e vendicarsi degli Shinigami: una leggenda millenaria dei Quincy, infatti, la canzone nota come , si riferisce a lui con l'epiteto "Il Re Segregato", che avrebbe riottenuto il suo cuore dopo novecento anni, il suo intelletto dopo altri novanta e i suoi poteri dopo altri nove.

Per riottenere i suoi poteri Yhwach rubò quelli dei Gemischt Quincy, cioè i sangue misto che lui considerava impuri, causando la morte delle madri di Uryū Ishida e di Ichigo (quest'ultima diventata di sangue misto dopo la contaminazione dell'Hollow "White"), che sfortunatamente perse i suoi poteri nel momento esatto in cui stava fronteggiando l'Hollow Grand Fisher per proteggere il figlio; diciassette mesi dopo la sconfitta di Sōsuke Aizen Yhwach ha invaso l'Hueco Mundo, di cui ha sconfitto e imprigionato personalmente la regina Tia Harribel, così da sfruttarlo come trampolino di lancio per invadere la Soul Society.

Saga della Guerra dei Mille Anni

La dichiarazione di guerra 
Yhwach compare per la prima volta al quartier generale del Vandenreich durante un battibecco tra i suoi sottoposti Arrancar Ebern Asguiaro e Lüdaas Friegen: dopo aver ascoltato i loro rapporti sul combattimento con Ichigo e sulla dichiarazione di guerra alla Soul Society, Yhwach li uccide sostenendo che, dopo aver conquistato l'Hueco Mundo, può avere tutti gli Arrancar che vuole; proprio per questo ordina alla Prima Jagdarmee, appostata nell'Hueco Mundo e comandata da Quilge Opie, di andare alla ricerca di qualche Arrancar.

L'invasione della Soul Society 
Quando viene a sapere che Ichigo è impegnato nell'Hueco Mundo contro Opie, Yhwach ne approfitta chiamando a raccolta gli Stern Ritter presenti nel suo palazzo per invadere la Soul Society; mentre i suoi sottoposti seminano il panico si imbatte in Kenpachi Zaraki, sul quale ha la meglio dopo un brevissimo confronto, per poi ordinare allo Stern Ritter "Y" Royd Lloyd di assumere le sue fattezze grazie alla sua abilità e di attendere il suo ritorno: Lloyd combatterà quindi contro Yamamoto al posto suo mentre Yhwach visita Aizen proponendogli di unirsi al suo esercito come "potenziale bellico speciale"; Aizen tuttavia rifiuta, come Yhwach aveva previsto. Il re dei Quincy riappare quando lo scontro tra Yamamoto e Royd giunge al termine: ridotto in fin di vita dal comandante lo Stern Ritter viene ucciso dal suo sovrano che, dopo aver rivelato al suo vecchio avversario cosa aveva fatto nel millennio in cui non si sono visti, gli ruba il Bankai e lo attacca con il suo spadone tranciandolo in due e uccidendolo poco dopo con una scarica di Heilig Pfeil. La caduta di Yamamoto segna la caduta della stessa Soul Society: Yhwach ordina infatti ai suoi soldati di devastare completamente il Seireitei ed è ciò che succede pochi secondi dopo. Nel momento esatto in cui sta per andare via, però, Ichigo riesce a sfondare il passaggio che lo separava dalla Soul Society e si dirige immediatamente da lui: durante il loro breve scontro, il sovrano dei Quincy viene a conoscenza del fatto che Ichigo ha risvegliato i suoi poteri Quincy ma prima di riuscire a portarlo via con sé viene richiamato dall'ombra del Vandenreich che lo costringe a ritirarsi (influenzato dal potere di Aizen, infatti, Yhwach aveva mal calcolato il tempo che avevano ancora a disposizione prima di dover andare via). Insieme al suo fidato braccio destro Jugram Haschwalth, il re dei Quincy si congeda affermando che prima o poi verrà a riprendersi il suo "figlio nato nell'oscurità": Ichigo stesso.

Al Vandenreich 
Yhwach raduna quindi tutto il suo esercito per un annuncio molto importante: presenta a sorpresa Uryū Ishida e lo elegge come suo successore assegnandogli la sua stessa Shrift, la lettera "A". Dopo la fine della riunione Ishida chiede il motivo di tale nomina e Yhwach risponde a sua volta con un'altra domanda, e cioè sul perché sia sopravvissuto all' "Aushwahlen" attuata nove anni prima (essendo di sangue misto sarebbe dovuto morire e invece è l'unico sopravvissuto): proprio perché, a detta del sovrano, il ragazzo possiede un potere più elevato del suo merita il titolo di successore, mentre Haschwalth afferma che tale nomina è servita solo a gettare scompiglio tra le proprie fila rendendo tutti più vigili.

La seconda invasione 
Quando il Vandenreich fa scomparire il Seireitei nell'ombra, si vede Yhwach ammirare la Soul Society dal Silbern, il suo quartier generale, accompagnato da Uryū e Haschwalth; in questa occasione rivela l'esistenza di un ultimo versetto della Kaiser Gesang: dopo aver riacquistato i suoi poteri, prenderà il controllo del mondo dopo nove giorni.

In seguito, quando Ichigo arriva nel Seireitei, Yhwach informa Haschwalth e Uryū che presto avrà luogo la loro prossima mossa. Durante lo scontro tra Ichigo e lo Stern Ritter "T" Candice Catnipp, il sovrano ordina ad Haschwalth di evocare "la chiave": il Quincy inizia quindi a parlare ad Ichigo ringraziandolo per il suo operato descrivendolo addirittura come colui che li avrebbe "guidati verso la luce", dal momento che è riuscito ad arrivare al Seireitei illeso poiché in possesso di un particolare abito fatto con le ossa e i capelli della Guardia Reale, ovvero la "Chiave del Re". Ichigo capisce quindi l'obiettivo di Yhwach e si affretta a raggiungerlo ma fallisce.

L'invasione del Palazzo Reale e il confronto con la Divisione Zero 
Poco dopo Yhawach, Haschwalth e Uryū arrivano al Palazzo Reale ma vengono bloccati da Tenjirō Kirinji che, una volta sconfitti i Soldat grazie alle sue acque termali, si appresta ad attaccare lo stesso Yhwach, che però continua la sua avanzata senza che lo Shinigami riesca a colpirlo nemmeno una volta. A questo punto Senjumaru Shutara gli sbarra la strada e Yhwach viene attaccato da alcune "guardie nere" che accompagnano Shutara stessa, ma anche i loro attacchi non hanno successo nonostante Yhwach non schivi nessuno di questi: dalla sua ombra appare quindi lo Stern Ritter "W" Nianzol Weizol, che si rivela il responsabile del fallimento degli attacchi precedenti, che viene sconfitto da Shutara. Yhwach è quindi costretto a richiamare dalla sua ombra il suo corpo d'élite, formato dallo Stern Ritter "M" Gerard Valkyrie, dallo Stern Ritter "C" Pernida Parnkgjas, dallo Stern Ritter "X" Lille Barro e dal neopromosso Stern Ritter "D" Askin Nakk Le Vaar.

Dopo che Oetsu Nimaiya sconfigge il corpo d'élite, Yhwach attiva l' "Auswählen" e ruba il potere e la forza vitale degli Stern Ritter presenti nel Seireitei facendo risorgere i quattro caduti, che si rialzano ancora più potenti di prima; una volta distrutta la "Gabbia della Vita" di Kirio Hikifune, Yhwach si dirige al vero Palazzo Reale che era stato nascosto da Ichibei Hyōsube. Il confronto con il leader della Divisione Zero sembra volgere al peggio per Yhwach ma in realtà non è così: Haschwalth afferma che è impossibile batterlo poiché il suo potere è quello di comprendere qualsiasi cosa su cui si posa il suo sguardo come testimonia anche la sua Shrift, ovvero la lettera "A" che sta per "The Almighty" ("L'Onnipotente"). Yhwach nota lo stupore di Ichibei e spiega come il suo potere gli permetta di vedere gli eventi futuri e di comprenderli così che ogni abilità dei suoi avversari diventi totalmente inutile: sconfitto Ichibei il re dei Quincy trova e trafigge con la sua spada il Re Spirito, a cui si rivolge come padre, congedandosi con un addio.

Il nuovo mondo 
Yhwach viene raggiunto dal gruppo di Ichigo e in seguito ad un breve dialogo quest'ultimo cerca disperatamente di rimuovere la spada del Re dei Quincy dal corpo del Re delle Anime ma Yhwach, grazie ai suoi poteri, lo costringe a tranciarlo in due e a ucciderlo definitivamente. Tutte le dimensioni iniziano pian piano a perdere la loro stabilità e, mentre il disastro si abbatte sulla terra, sulla Soul Society e sull'Hueco Mundo, Yhwach ingaggia un breve combattimento con Ichigo; dopo essere stato immobilizzato da una tecnica di Yoruichi Shihoin, il re dei Quincy nota che il processo di distruzione si è inspiegabilmente fermato e capisce che ad ostacolarlo è stato il braccio destro del Re delle Anime Mimihagi: chiedendosi come mai quest'ultimo lo stia ostacolando, dato che avrebbe dovuto essere dalla sua parte, Yhwach cerca di rimuoverlo dalla teca del Re delle Anime ma viene fermato da Ichigo, che cerca di tenerlo impegnato finché Yoruichi non abbia ricostruito il tutto. In un altro breve scontro con Ichigo, il re dei Quincy inizia a spiegargli come in realtà abbia sempre combattuto per lui quando, improvvisamente, Yoruichi viene colpita da una Heilig Pfeil alla spalla che manda a monte il processo di stabilizzazione: la freccia è di Ishida che, sotto lo sguardo attonito di Ichigo, inizia ad ostacolare lui e il suo gruppo. Yoruichi viene scaraventata lontana dal Palazzo Reale e le dimensioni iniziano di nuovo a perdere la loro stabilità, rendendo così vana la morte di Jushiro Ukitake (che ha sacrificato la sua vita per diventare il tramite di Mimihagi); la stessa sorte di Yoruichi poco dopo tocca anche ad Ichigo e ai restanti membri del suo gruppo. Ormai libero da nemici nelle vicinanze, Yhwach decide di assorbire il Re delle Anime così da poter creare un nuovo mondo, il Wahrwelt, che veda i Quincy a capo del sistema spirituale: il Palazzo Reale viene ristrutturato con una croce a cinque punte e tutte le reishi del Reiokyu vengono sottomesse dal Vandenreich, creando così un campo di battaglia per loro nettamente favorevole. Le truppe alleate composte da umani, Shinigami, Hollow e Quincy ribelli ci mettono comunque poco a lanciare la controffensiva e allora Yhwach ordina alla Schutzstaffel, la sua Guardia Reale, di intervenire e di sterminare tutti i nemici; successivamente sconfigge personalmente Liltotto Lamperd e Giselle Gewelle, sue ex sottoposte, prima di andare a dormire e lasciare The Almighty al suo fidato braccio destro Haschwalth.

Dopo aver sognato la propria morte per mano di Ichigo, Yhwach si sveglia e nota con piacere che proprio quest'ultimo, il suo "figlio nato nell'oscurità", finalmente è riuscito a raggiungerlo; dopo una serie di provocazioni, il ragazzo si avventa sul Re dei Quincy scagliandogli contro un Getsuga Tensho che però non sortisce l'effetto desiderato. Yhwach sembra avere facilmente la meglio finché Ichigo non rilascia completamente il suo potere, che gli conferisce una forma ibrida simile a quella da Hollow assunta nel combattimento con Ulquiorra: dopo essere stato colpito in pieno da un Gran Rey Cero Yhwach decide di attivare The Almighty ritornando in netto vantaggio sul suo avversario e costringendo Ichigo a ricorrere al Bankai; inspiegabilmente, tuttavia, Tensa Zangetsu è già spezzata nel momento stesso del suo rilascio e Ichigo incassa in pochi secondi una sonora sconfitta: il potere di The Almighty non è infatti quello di vedere il futuro ma di poterlo modificare. Dopo aver fatto precipitare Ichigo nella più totale disperazione, Yhwach gli sottrae i suoi poteri Quincy fusi con quelli Hollow e quelli di tutti i suoi sottoposti rimasti ancora in vita, dopodiché scende nella Seireitei per coronare il suo ultimo obiettivo: unire la Soul Society e il mondo umano.

La battaglia finale e la disfatta 
Giunto nella Soul Society Yhwach si ritrova davanti Aizen, che gli dà il benvenuto in quella che definisce la "sua" Soul Society; il re dei Quincy attacca l'ex capitano, che tuttavia ne esce incolume e ringrazia addirittura il suo avversario per averlo liberato da quella "sedia infernale". Poco prima che i due possano effettivamente iniziare a combattere arrivano Ichigo e Renji, ma Yhwach distrugge di nuovo Tensa Zangetsu - riparata da Shukuro Tsukishima - grazie al suo potere; Renji allora attiva il Bankai e si getta all'attacco, ma viene sconfitto senza nemmeno essere degnato di uno sguardo. Il re dei Quincy afferma quindi che tutti i Bankai sono già stati distrutti nel futuro e, poco prima di dare il colpo di grazia ad Abarai, Aizen interviene in sua difesa: Yhwach lo schernisce, in quanto ciò rappresenta un atteggiamento da deboli che l'ex capitano afferma di aver sempre detestato, ma Aizen, per tutta risposta, utilizza contro di lui l'Hado 99, Goryuutenmetsu, il più potente degli incantesimi di distruzione, senza nemmeno recitarne la formula. Mentre l'intera Soul Society viene distrutta Aizen si getta contro Yhwach, che però gli fa notare che anche Kyōka Suigetsu è già stata rotta: quando Aizen se ne accorge viene sconfitto con un violento colpo all'addome e subito dopo viene fermato anche Ichigo, che aveva tentato inutilmente di colpire da dietro il re dei Quincy. Yhwach gli dà l'addio e gli procura un buco al petto, scatenando poi tutto il suo potere sulla Soul Society; improvvisamente, però, il re dei Quincy si accorge di avere davanti non Ichigo ma Aizen che, grazie al potere della sua Zanpakuto, lo aveva illuso per tutta la durata del combattimento. Tensa Zangetsu lo trapassa quindi da parte a parte e Yhwach viene tagliato in due dal Getsuga Tensho del vero Ichigo.

Quando tutto sembra ormai finito Yhwach risorge grazie al suo potere affermando che potendo cambiare il futuro può anche cambiare il momento della sua morte e, dopo aver inghiottito Aizen, Yhwach ferma anche l'attacco di Ichigo e si prepara a fondere la Soul Society con il mondo umano. Quando la sua vittoria sembra ormai una certezza, il re dei Quincy viene improvvisamente colpito da Ishida (l'unico immune al suo potere e quindi invisibile alle previsioni) con una particolare freccia in grado di annullare i suoi poteri il tempo necessario per permettere ad Ichigo di impugnare la sua Zanpakuto, ormai in frantumi, e attaccarlo. Yhwach allunga la mano, convinto di riuscire a fermare l'affondo, ma improvvisamente Tensa Zangetsu si frantuma e al suo posto esce fuori la vecchia Zangetsu: in quel momento il re dei Quincy capisce che la visione avuta non era un semplice sogno ma uno squarcio del futuro mostratogli da Haschwalth. Sconfitto e morente, Yhwach dice ad Ichigo che la strada per un mondo senza paura è stata appena chiusa a causa sua dato che gli esseri viventi continueranno a vivere con il terrore della morte.

Dieci anni dopo il potere di Yhwach si manifesterà di nuovo per un breve istante prima di essere completamente debellato da Kazui Kurosaki, il figlio di Ichigo e Orihime.

Oggetti 
 Equipaggiamento standard per ogni Quincy, con la funzione di focalizzarne i poteri, la croce di Yhwach si compone di un medaglione circolare con al centro una stella a cinque punti, simbolo del Vandenreich, legata ad un nastro con cui la tiene sempre legata ai vestiti.
Amuleto sigilla-Bankai Oggetto simile ad un diadema che viene utilizzato dai membri del Vandenreich per sigillare il Bankai di uno Shinigami, che una volta sottratto può essere utilizzato dal Quincy stesso. Yhwach l'ha utilizzato per rubare il Bankai di Yamamoto, Zanka no Tachi.

Abilità 
Mentre tutti Quincy hanno il potere di raccogliere il reishi dall'ambiente che li circonda e farlo proprio, Yhwach possiede la capacità di distribuire pezzi della propria anima all'interno di un altro corpo vivente: tutti i Quincy ne possiedono uno e in particolare gli Stern Ritter hanno inciso all'interno della propria anima la lettera iniziale di un potere, così che una parte più profonda e potente del re dei Quincy fluisse in loro.

Ogni volta che un Quincy o chiunque sia entrato in contatto con l'anima di Yhwach muore, la sua anima e i suoi poteri non divengono un Plus ma vengono assorbiti dall'anima di Yhwach facendolo diventare più forte e allungandogli la vita. A detta di Haschwalth se non dovesse continuare ad assorbire anime, Yhwach tornerebbe alla sua forma originaria preda della paralisi.

The Almighty 
Tra i poteri di Yhwach è importante evidenziare la sua lettera "A", ovvero : durante l'utilizzo di questo potere iridi e pupille si moltiplicano e grazie ad esse il Quincy è in grado di vedere qualsiasi evento futuro così da prendere conoscenza di qualsiasi potere e divenirne immune. Come rivelerà a Ichigo, il suo potere non vede un solo futuro ma è così vasto da vedere praticamente ogni futuro possibile ed è addirittura in grado di scegliere quale tra di essi materializzare. Durante i nove anni per riottenere i propri poteri, l'Imperatore non era in grado di usare quest'abilità poiché avrebbe perso il controllo su di essa e tutti gli Stern Ritter avrebbero rischiato di perdere i loro poteri. A sua detta, inoltre, tali occhi sarebbero il simbolo del vero Quincy.

Altre abilità 
Spada di reishi Arma spirituale di cui è dotato ogni Quincy; a differenza di essi, che manifestano le loro armi come archi, l'arma di Yhwach si manifesta nella forma di una spada che ricorda una Dadao, dal manico relativamente lungo e l'elsa con la forma di un uccello con le ali spiegate.
 Yhwach manifesta un arco enorme con delle Heilig Pfeil ad esso proporzionate, le quali hanno abbastanza potenza da riportarlo indietro dall'attacco di Ichibei.
: Yhwach è in grado di formare, anche attraverso la sua spada, le frecce spirituali tipiche dei Quincy. Anche se la sua arma viene distrutta, Yhwach è comunque in grado di generarle raccogliendo il Reishi sulle punte delle dita e sparandole alla stregua di proiettili. All'impatto ogni colpo genera un'esplosione a forma di croce capace di creare dei veri e propri crateri su ogni cosa colpisca. Se sparate in rapida successione, queste frecce possono incenerire un avversario in brevissimo tempo.
Spadone di Reishi: Con un taglio orizzontale rivolto verso il cielo, Yhwach è in grado di creare un enorme arco di Reishi sospeso sopra la sua testa che a sua volta genera una freccia che si conficcherà proprio davanti a lui. Dato che questa freccia è molto più grande delle altre, Yhwach è in grado di afferrarla e utilizzarla come una vera e propria spada.
 Facendo scorrere il Reishi attraverso i vasi sanguigni, i Quincy aumentano drasticamente il proprio potenziale offensivo o difensivo. Tuttavia, poiché la Blut agisce sui due diversi sistemi circolatori (vene e arterie), utilizzarne uno significa non poter contare sull'altro.
: Blut di tipo difensivo che crea una solida difesa che consente di resistere anche ad attacchi di grande potenza (Yhwach resiste ad un Getsuga Tensho scagliato da Ichigo). Per contrastare efficacemente gli attacchi avversari, tuttavia, si deve mantenere questa difesa a lungo.
: Evoluzione del Blut Vene che si estende al di fuori del corpo dell'utilizzatore per creare un campo difensivo che blocca gli attacchi in arrivo. Riesce a bloccare facilmente Kidō di medio livello, come ad esempio il Bakudō #62 - Hyapporankan, anche se impiegato da un membro della Guardia Reale. Il campo difensivo consuma tutto ciò che entra in suo contatto, compresi gli esseri viventi, creando la tipica venatura del Blut Vene sulla superficie di qualsiasi cosa tenti di consumare.
 Analogo allo Shunpo degli Shinigami e al Sonido degli Arrancar, permette di muoversi rapidamente nelle lunghe distanze. Con questa tecnica, Yhwach è riuscito a sorprendere e a bloccare Ichigo.
 Dopo esser stato sigillato per 990 anni, Yhwach utilizza questa tecnica per ripristinare i suoi poteri. Dopo aver fatto una selezione tra i Quincy che ritiene impuri, compresi i Gemischt Quincy dal sangue misto, Yhwach può rubare i loro poteri e farli propri. Questo processo è fatale per le vittime, in particolare per quelle di per sé già deboli.
 Yhwach richiama cinque sfere di energia intorno al suo avversario; esse colpiscono quest'ultimo con dei fasci energetici, formando il tipico simbolo dei Quincy. La tecnica ha l'effetto di rubare il potere di chi viene colpito con l'intento passarlo allo stesso Yhwach.

L'Imperatore del Vandenreich è anche l'unico in grado di riuscire a controllare il Bankai di Yamamoto, Zanka no Tachi, anche se tale potere non verrà mai utilizzato.

Note

Voci correlate
Bleach (manga)
Quincy (Bleach)

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di Bleach
Arcieri immaginari